

Lieux et communes 

 Castelmoron-sur-Lot : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne
 Castelmoron-d'Albret : commune française, située dans le département de la Gironde
 Canton de Castelmoron-sur-Lot : Canton français

Personnalités 

 Henri François-Xavier de Belsunce-Castelmoron : évêque de Marseille